Mitja Robar (né le  à Maribor en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2000 au HK Maribor en Ligue Slovène. Puis, il joue à l'HK Slavija, et en 2004, il rejoint l'HDD ZM Olimpija. En 2006, il signe à l'HK Jesenice évoluant dans le Championnat d'Autriche de hockey sur glace.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales séniors depuis 2004.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || HK Maribor || Ligue Slovène ||19||0||7||7||30||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2001-2002 || HK Maribor || Ligue Slovène ||13||3||0||3||43||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2003-2004 || HK Slavija ||Interliga ||8||0||1||1||12||   ||   ||   ||   ||   
|-
| 2003-2004 || HK Maribor || Ligue Slovène ||15||6||4||10||20||  ||   ||   ||   ||   
|-
| 2003-2004 || HK Slavija || Ligue Slovène ||7||1||0||1||6||4||0||0||0||0 
|-
| 2004-2005 || HDD ZM Olimpija || Interliga||20||1||3||7||4||  ||   ||   ||   ||   
|-
| 2004-2005 ||HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène ||23||2||3||5||38||  ||   ||   ||   ||   
|-
| 2005-2006 || HDD ZM Olimpija|| Interliga ||6||1||2||3||6||5||0||0||0||8 
|-
| 2005-2006 ||HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène ||25||0||2||2||16||2||0||0||0||2
|-
| 2006-2007 || HK Jesenice || ÖEL ||56||7||22||29||46||  ||   ||   ||   ||  
|-
| 2007-2008 || HK Jesenice|| EBEL ||28||1||4||5||20||5||0||0||0||0
|-
| 2007-2008 ||HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || ||8||1||4||5|| 2
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || EBEL || 51|| 1|| 14|| 15|| 54|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || ||6 ||0 ||1 || 1|| 12
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || EBEL || 46|| 11|| 9|| 20|| 65|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || || 1|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2010-2011 || HK Jesenice || EBEL || 52|| 5|| 26|| 31|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || HK Jesenice || Ligue Slovène || 4|| 1|| 5|| 6|| 4|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2011-2012 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 9|| 0|| 3|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Lukko Rauma || SM-liiga || 11|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Krefeld Pinguine || DEL || 17|| 1|| 4|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Krefeld Pinguine || DEL || 50|| 4|| 18|| 22|| 36|| 9|| 1|| 4|| 5|| 14
|-
| 2013-2014 || Krefeld Pinguine || DEL || 39|| 5|| 10|| 15|| 18|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2014-2015 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 46 || 7 || 19 || 26 || 32 || 9 || 2 || 1 || 3 || 12
|-
| 2015-2016 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 18 || 0 || 1 || 1 || 10 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 48|| 6|| 10|| 16|| 57|| 14|| 0|| 4|| 4|| 16
|-
| 2017-2018 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 42|| 3|| 10|| 13|| 23|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2018-2019 || KHL Medveščak Zagreb || EBEL || 40|| 0|| 5|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Maribor || Ligue Slovène || 3|| 0|| 4|| 4|| 4|| 2|| 0|| 4|| 4|| 0 
|-
| 2021-2022 || HK Maribor || Ligue Slovène || 11|| 1|| 2|| 3|| 18|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2021-2022 || HK Olimpija || ICEHL || 21|| 0|| 4|| 4|| 4|| 7|| 1|| 2|| 3|| 4 
|-
| 2021-2022 || HK Olimpija || Ligue Slovène || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 0|| 5|| 5|| 4

Roller in line hockey 
Il a pratiqué le Roller in line hockey durant l'inter-saison.

Statistiques

Références 

Naissance en janvier 1983
Naissance à Maribor
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du HK Slavija
Joueur du HK Maribor
Joueur du HK Jesenice
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du Lukko Rauma
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du KHL Medveščak Zagreb